Il doppio maschile del Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker e Guy Forget erano i detentori del titolo, ma solo Becker ha partecipato in coppia con Jakob Hlasek.

Becker e Hlasek hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–4 Kevin Curren e David Pate.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (secondo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)

 Kevin Curren /  David Pate (finale) 
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinale) 
 Anders Järryd /  Michael Mortensen (secondo turno) 
 Scott Davis /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989